«Акведу́к» — лэнд-артовский проект из снега Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов, созданный в 2002 году возле деревни Никола-Ленивец на территории нынешнего Парка «Никола-Ленивец».

Описание 
Лэнд-артовский проект Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов, сделанный из снега, представляет собой подобие римского акведука.

Полисский расскажет о своём проекте спусят 11 лет:
Еще раз я работал со снегом в 2002 году. У меня всегда была мечта построить Маниловский мост через реку, и чтобы на нем сидели купцы, торговали. И вот наступила зима, классная, 35 градусов мороза, и мы решили строить. Начали сгребать снег на реке, делать наледь, но не учли масштаба. Наледь должна быть широкая, а мы сделали её достаточно узкой, и мост начал проваливаться под воду. Тогда мы перетащили его на землю и решили, что это будет сделанный из снега римский акведук! В деревне легко увязнуть в традиции, но к тому моменту у меня уже вполне созрела мысль о том, что мы в Никола-Ленивце приватизируем исторические архитектурные формы, изготавливая их в собственной деревне из подручных материалов, так потом и повелось.

Ирина Кулик сказала об «Акведуке»:
И даже на первый взгляд абсурдный акведук из снега Полисскому кажется если не функциональным, то логичным. Если назначение акведука — проводить воду, то почему не построить его непосредственно из кристаллизировавшейся в снежинки H2O?

Проект являлся частью российской экспозиции на XI Венецианской архитектурной биеннале, одном из важнейших событий в жизни российской архитектуры

Библиография 
 Проект «Акведук» // Каталог российской экспозиции 11-й архитектурной биеннале в Венеции: В 4 т. Т. 4: Каталог персональной выставки Николая Полисского / Министерство культуры Российской Федерации; специальный выпуск журнала «Проект Классика»; под. ред. Григория Ревзина и Павла Хорошилова. — [Б. м.], 2008. — С. 56—59.

Примечания

Ссылки 
 «Акведук» на официальном сайте Николая Полисского 
 «Акведук» в «Арткладовке»

Ленд-арт 2002 года
Проекты Николая Полисского
Объекты парка «Никола-Ленивец»
Достопримечательности Калужской области
Произведения современного искусства